Den 23. udgave af Triptyque des Monts et Châteaux blev afholdt fra den 31. marts til den 2. april 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018-kalenderen og var klassificeret i kategori 2.2U. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Jasper Philipsen fra  for andet år i træk.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Julius Johansen kørte for 
 Rasmus Bøgh Wallin kørte for 
 Jonas Vingegaard kørte for 
 Anders Hardahl kørte for 
 Alexander Salby kørte for 
 Mathias Larsen kørte for

Etaperne

Løbet

1. etape

2. etape

3a. etape

3b. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

UCI Europe Tour 2018
Triptyque des Monts et Châteaux